
Molekulska formula -{C8H8O2}- se može odnositi na:

 Anisaldehid
 3,4-Dihidroksistiren
 Metil benzoat
 Fenil acetat
 Fenilacetatna kiselina
 Piceol i drugi hidroksi acetofenoni
 Toluenska kiselina
 p-Toluenska kiselina
 o-Toluenska kiselina
 m-Toluenska kiselina